( — Мельник) — английская фамилия.

Топонимы

США

Австралия 
 Миллер (Новый Южный Уэльс)

Художественные произведения 
 Луиза Миллер — опера в трёх актах, написанная Джузеппе Верди на либретто Сальваторе Каммарано.
 Маккейб и миссис Миллер — ревизионистский вестерн Роберта Олтмена, снятый в 1971 году.
 Миллеры в разводе — американский телесериал.

Научно-прикладные понятия 
 Гипотеза Модильяни — Миллера — предположение о независимости рыночной цены предприятия от структуры корпоративных ценных бумаг для заданного потока дивидендов.
 Цикл Миллера — термодинамический цикл, используемый в четырёхтактных двигателях внутреннего сгорания.
 Цилиндрическая проекция Миллера — модификация проекции Меркатора, предложенная Осборном Миллером в 1942 году.
 Эксперимент Миллера — Юри — классический эксперимент, в котором моделировались гипотетические условия раннего периода развития Земли для проверки возможности химической эволюции.
 Эффект Миллера — увеличение эквивалентной ёмкости инвертирующего усилительного элемента, обусловленное обратной связью с выхода на вход данного элемента при его выключении.

Другое 
 (1826) Миллер — астероид главного пояса.
 Дом Хоакина Миллера — дом в Окленде (США), в котором проживал американский поэт Хоакин Миллер.
 Оркестр Гленна Миллера — джазовый оркестр (биг-бэнд), основанный Гленном Миллером в 1937 году. 
 Тест Миллера — тест, применяемый в Верховном суде США с 1973 года для определения, может ли тот или иной материал быть признан непристойным.
  — американская пивоваренная компания, основанная в 2008 как совместное предприятие SABMiller и Molson Coors. В  2016 г. компания была приобретена Molson Coors. 
  — сорт пива (пилснер) от этой компании.

См. также 
 Миллеров
 Миллерово